Alexander Mountbatten, GCB, GCVO, GJStJ, (nacido príncipe Alejandro de Battenberg; 23 de noviembre de 1886- 23 de febrero de 1960), fue un miembro de la Casa de Battenberg y la extensa Familia Real Británica, nieto de la Reina Victoria. Fue príncipe de Battenberg desde su nacimiento hasta 1917 cuando la Familia Real Británica renunció a sus títulos alemanes durante la Primera Guerra Mundial, y fue creado marqués de Carisbrooke por el rey Jorge V.

Primeros años de vida 
El príncipe Alejandro nació en 1886 en el castillo de Windsor en Berkshire y fue educado en el Stubbington School House y el Wellington College. Su padre era el príncipe Enrique de Battenberg, hijo del príncipe Alejandro de Hesse-Darmstadt, y de su esposa, nacida condesa Julia de Hauke. Su madre era la princesa Beatriz del Reino Unido, la quinta hija y el hijo menor de la reina Victoria y el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. Familiarmente, era llamado Drino.

El príncipe Enrique de Battenberg fue el producto de un matrimonio morganático, y tomó su estilo de príncipe de Battenberg de su madre, Julia de Hauke, que fue creada Princesa de Battenberg en su propio derecho. El príncipe Alejandro era también cuñado del rey Alfonso XIII de España, pues su hermana, la princesa Victoria Eugenia, se casó con el rey de España en 1906.

El príncipe Alejandro sirve en la real marina de guerra desde 1902 hasta 1908 y en 1910, se convirtió en uno de los primeros miembros del Club de los náufragos, un club exclusivo de comedor para los oficiales navales que deseaba mantener el contacto entre ellos. Varios de sus primos Mountbatten, posteriormente, fueron también miembros, entre ellos David Mountbatten, Marqués de Milford Haven, y el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. En 1911 se unió al ejército británico, siendo nombrado teniente segundo en la Guardia de Granaderos, el 22 de noviembre de 1911, y fue ascendido a teniente el 15 de agosto de 1913. En 1915 fue promovido a capitán. El 1 de junio de 1917 se le autorizó a llevar la insignia de la Federación de Rusia Orden de San Vladimir, de cuarta clase con Espadas, otorgado "por servicios distinguidos a la causa aliada". Él renunció a su cargo en 19 de junio de 1919, y fue colocado en la Reserva General de Funcionarios, ubicándose como un capitán con antigüedad desde el 15 de julio de 1915. Ocupó varios otros los pedidos del extranjero y decoraciones: Gran Cruz de la Orden de Carlos III (España), Orden de Leopoldo, con espadas (Bélgica), Orden de Alexander Nevsky (Rusia), la Orden del Mérito Naval, de cuarta clase (España), Orden del Nilo (Egipto), Orden de la Corona (Rumania), y Cruz de Guerra con palmas (Francia).

El sentimiento antialemán durante la Primera Guerra Mundial llevó el rey Jorge V del Reino Unido a cambiar el nombre de la Casa Real en julio de 1917 de la Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha a la Casa de Windsor. También renunció, en nombre de sus parientes que se encontraban varios súbditos británicos, el uso de todos los títulos y estilos alemanes.

La familia Battenberg renunció a sus títulos de príncipe y la princesa de Battenberg y los estilos de Alteza y Alteza Serenísima. En virtud de Real Cédula, en su lugar tomó el apellido Mountbatten, una forma inglesa de Battenberg. Como tal, el príncipe Alejandro se convirtió en Sir Alexander Mountbatten. El 7 de noviembre de 1917, fue creado I Marqués de Carisbrooke, Conde de Berkhampsted y Vizconde Launceston.

Matrimonio y descendencia 

El 19 de julio de 1917, se casó con Lady Irene Francis Adza Denison (1890-1956), la única hija del II Conde de Londesborough y Lady Grace Adelaide Fane, en la Capilla Real en el Palacio de St. James.
Lord y Lady Carisbrooke tuvieron una hija:

 Lady Iris Mountbatten (1920-1982).

De acuerdo con los diarios publicados de Cecil Beaton, en sus últimos años, Lord Carisbrooke tenía un amante masculino desde hacía mucho tiempo, Simon Fleet. También se ha escrito sobre Lord Carisbrooke y su esposa en los diarios publicados por James Lees-Milne.

Lord Carisbrooke murió en 1960, la edad de setenta y tres años, en el Palacio de Kensington, y fue enterrado en la capilla de Battenberg en la Iglesia de Santa Mildred, Whippingham, Isla de Wight. El título de Marqués de Carisbrooke quedó extinto a su muerte.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas británicas 
  Caballero comendador de la Real Orden Victoriana (1910).
  Caballero gran cruz de la Real Orden Victoriana (1911).
  Caballero gran cruz de la Nobilísima Orden del Baño (1927).
  Bailío gran cruz de la Venerable Orden de San Juan.

Distinciones honoríficas españolas 
  Caballero gran cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III (27/05/1906).
  Caballero del collar de la Real y Distinguida Orden de Carlos III (31/12/1918).

Ancestros

Referencias 

Nacidos en 1866
Nobles de Reino Unido
Casa de Battenberg
Bailíos grandes cruces de la Orden de San Juan
Caballeros grandes cruces de la Real Orden Victoriana
Caballeros del collar de la Orden de Carlos III
Orden del Nilo